Sidanegara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sidanegara, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Sidanegara, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar